Moosham ist der Name folgender Orte:

 Moosham (Aiglsbach), Ortsteil der Gemeinde Aiglsbach, Landkreis Kelheim, Bayern
 Moosham (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosham (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Moosham (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Moosham (Grafenau), Ortsteil der Stadt Grafenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Moosham (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Moosham (Haag in Oberbayern), Ortsteil des Marktes Haag in Oberbayern, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moosham (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Moosham (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Moosham (Mintraching), Ortsteil der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Moosham (Moosburg an der Isar), Ortsteil der Stadt Moosburg an der Isar, Landkreis Freising, Bayern
 Moosham (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Moosham (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Moosham (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Moosham (Gemeinde Arnreit), Ortschaft von Arnreit, Oberösterreich
 Moosham (Gemeinde Geinberg), Ortschaft von Geinberg, Oberösterreich
 Moosham (Gemeinde Grieskirchen), Ortschaft von Grieskirchen, Oberösterreich
 Moosham (Gemeinde Gschwandt), Ortschaft und Katastralgemeinde von Gschwandt, Oberösterreich
 Moosham (Gemeinde Pühret), Ortschaft von Pühret, Oberösterreich
 Moosham (Gemeinde Elixhausen), Ortsteil von Elixhausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Moosham (Gemeinde Unternberg), Ort bei Unternberg, Bezirk Tamsweg (Lungau), Land Salzburg

Siehe auch:
 Moosheim
 Schloss Moosham